Promaque est un personnage de l'Odyssée.

Il a fait partie des douze prétendants ayant tentés d'épouser Pénélope en l'absence d'Ulysse son mari.

Il fut tué par ce dernier lorsque celui-ci revint anonymement chez lui.

Références 

Personnage de l'Odyssée